Фирудин Хилал оглы Набиев (; ) — азербайджанский государственный деятель,  начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (13 февраля 2012 — 21 апреля 2018). Генерал-лейтенант.

Биография 
Фирудин Набиев родился 4 августа 1960 году. В 2009 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета.

С 1 июля 2003 года занимал должность заместителя начальника Государственной пограничной службы Азербайджана — начальника Управления материально-технического обеспечения.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 13 февраля 2012 года Фирудин Набиев был назначен главой Государственной миграционной службы.

Скончался 3 августа 2020 года в Турции, где долгое время лечился от тяжёлой болезни.

Звания, награды, ордена 
 30 июля 2004 года — подполковник
 30 июля 2004 года — медаль «За военные заслуги» (Азербайджан)
 15 августа 2007 года — генерал-майор
 16 августа 2007 года — орден «За службу Отечеству» 3-й степени
 18 августа 2008 года — орден «Азербайджанское знамя»

См. также 
 Рагимов, Арзу Юсиф оглы

Примечания 

Выпускники Бакинского государственного университета
Генерал-лейтенанты (Азербайджан)